Linn Jørum Sulland (Oslo, 15 juli 1984) is een voormalig Noorse handbalster. Ze is linkshandig en speelt op de rechteropbouw- en rechterhoekpositie bij de Noorse club Vipers Kristiansand. Ze kwam bovendien van 2004 tot en met 2016 uit voor het Noorse nationale team.

Sulland begon haar handbalcarrière op zesjarige leeftijd bij de Oslose vereniging Korsvoll IL en maakte sinds haar 17e deel uit van de selectie van Stabæk uit Bærum. Hier ontwikkelde ze zich van rechtsback tot rechtervleugelspeler. In het seizoen '05-'06 deelde ze met Linn-Kristin Riegelhuth de eerste positie op de topscoorderslijst met 159 treffers. Vanaf seizoen '09-'10 zal Sulland gaan spelen voor Larvik HK.

Sulland komt uit een handbalfamilie. Haar moeder, Guri Jørum, was handbalkeepster en speelde 51 wedstrijden voor het nationale team. Haar vader Svein Sulland was eveneens handballer, en haar jongere zus Randi Jørum Sulland speelt net als Linn bij Stabæk.

Noors team 
Sulland debuteerde op 26 maart 2004 in het Noorse nationale team en speelde sindsdien 193 wedstrijden waarin ze 579 doelpunten scoorde. Ze maakte deel uit van het team dat in 2007 wereldkampioen en in 2008 Europees kampioen werd.

Interlands

Externe links 
  Spelersprofiel en interlandstatistieken op Handball.no
  Linn Sulland på Europamester
 
 
 
 

Noors handballer
Noors olympisch kampioen